Александр Анатольевич Власов (род. , Выборг, Россия) — российский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий в немецкой команде мирового тура «». Мастер спорта России на треке и на шоссе

Карьера 

Занимается велоспортом с 7 лет. Воспитанник велоклуба «Фаворит», г. Выборг. С 2010 года - член сборной Ленинградской области по велоспорту. С 2014 года входил в состав юниорской сборной России по велоспорту на шоссе. Неоднократный победитель и призер Первенств России на шоссе и на треке. Призёр единственной не кольцевой шоссейной велогонки на 100 километров "Приморская сотка" (Выборг).  В 2015 году подписал  профессиональный контракт с итальянской командой Viris Maserati-Sisal-Matchpoint. С 2018 года выступает  за команду «». Закончил московский университет физической культуры.

В июне 2018 года стал победителем в генеральной классификации андеровской версии Джиро д’Италия (иначе Girobio или Baby Giro). Власов перехватил розовую майку лидера генеральной классификации только перед 2-й частью заключительного 9-го этапа многодневки и удержал ее на финише. Вот что об этой победе сказал генеральный менеджер «» Ренат Хамидулин:

В августе 2020 года Александр Власов одержал победу на однодневной велогонке Мон-Ванту Челлендж (Mont Ventoux Dénivelé Challenge) во Франции. Он атаковал за 4 км до финиша после слаженной командой работы в течение всего дня и, обойдя гонщиков из отрыва, смог финишировать сольно на Мон-Ванту, одной из самых престижных вершин в велоспорте.

В 2021 году спортсмен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Пензе . 40 километров он проехал за 57 минут 48 секунд.

Достижения 

2014
 1-й  Гран-при Генерала Паттона — Генеральная классификация (юниоры)
 1-й - Этап 2 
 7-й Trofeo der Gemeinde Gersheim (юниоры)
 9-й Велогонка Мира Юниоры
2015
 3-й Coppa della Pace
 5-й Trofeo Sportivi di Briga - Briga Novarese
 6-й Memorial Ippolito Matricardi
 9-й Чемпионат России — Групповая гонка 
2016
 6-й Гран-при Каподарко 
 6-й Чемпионат России — Групповая гонка 
 9-й Giro del Medio Brenta
 9-й Milano - Busseto
2017
 1-й Piccolo Giro dell'Emilia - Casalecchio 
 1-й Gp Ciclistico di Arcade 
 2-й Coppa Cicogna 
 3-й Trofeo Tosco-Umbro - Lippiano 
 3-й Trofeo Almar 
 3-й Trofeo Mario Zanchi 
 4-й Gran Premio di Poggiana 
 4-й GP Citta di Felino 
 6-й Piccola Sanremo 
 7-й Trofeo GS Gavardo Tecmor 
 7-й Bassano - Monte Grappa 
 9-й Trofeo Città di San Vendemiano 
 9-й Джиро Вале д`Аоста — Генеральная классификация
2018
 1-й  Джиро д’Италия U23 — Генеральная классификация
 2-й Toscana Coppa delle Nazioni
 1-й  — Горная классификация
 1-й на этапе 2 
 3-й Тур Сибиу — Генеральная классификация
 4-й Тур де л’Авенир — Генеральная классификация
 6-й Giro del Belvedere
2019
 1-й  Чемпион России — Групповая гонка
 2-й Тур Алматы — Генеральная классификация
 3-й Тур Словении — Генеральная классификация
 1-й  — Горная классификация
 3-й Вуэльта Астурии — Генеральная классификация
 4-й Джиро ди Сицилия — Генеральная классификация
 5-й Тур Австрии — Генеральная классификация
 1-й на этапе 6 
 8-й Вуэльта Андалусии — Генеральная классификация
 8-й Международная неделя Коппи и Бартали — Генеральная классификация
 9-й Кубок Уго Агостони
 10-й Тур Альп — Генеральная классификация
2020
 2-й Тур Прованса — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й на этапе 2

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Власов, Александр Анатольевич на FirstCycling 
 
 
 
 
  
 Александр Власов - велоклуб "Фаворит"

Велогонщики России
Мастера спорта России
Спортсмены Выборга
Выпускники учебных заведений Выборга
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма